Села:
 Рахнівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Рахнівка — Хмельницька область, Дунаєвецький район